Friedrich Heymann ist der Name folgender Personen:
* Friedrich August Thomas von Heymann (1740–1801), französischer Generalmajor, preußischer Gesandter in München
 Friedrich Moritz Heymann (1828–1870), deutscher Ophthalmologe

Siehe auch:
 Friedel Heymann (1919–1945), deutscher Leutnant und Verbrechensopfer
 Fritz Heymann (1897–1944), deutscher Journalist, Schriftsteller und Übersetzer